Antonio Valencia (1925–?) bolíviai labdarúgó
 Antonio Valencia (1984) mexikói ökölvívó
 Antonio Valencia (1985) ecuadori labdarúgó